Benthopecten incertus är en sjöstjärneart som beskrevs av Ludwig 1910. Benthopecten incertus ingår i släktet Benthopecten och familjen nålsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nålsjöstjärnor
incertus